В соревнованиях по баскетболу среди женщин на летних Олимпийских играх 2008 приняли участие 12 команд по 12 человек.

Возраст и клубы игроков указаны на 9 августа 2008 года, когда начались соревнования.

Аббревиатура позиций и званий: РЗ — разыгрывающий защитник, АЗ — атакующий защитник, З — защитник, ЛФ — лёгкий форвард, ТФ — тяжёлый форвард, Ф — форвард, Ц — центровой, Ф/Ц — форвард-центр, к — капитан.

Группа A













Группа B













Ссылки 
 Баскетбол на официальном сайте Игр